Serhiy Yuriyovych Nazarenko - em ucraniano, Сергій Юрійович Назаренко (Kirovohrad, 16 de fevereiro, 1980) - é um futebolista da Ucrânia.

Nos tempos de URSS, seu nome era russificado para Sergey Yuryevich Nazarenko (Сергей Юрьевич Назренко).

Ligações externas 
Perfil em Soccerbase 

Nazarenko, Serhiy
Nazarenko, Serhiy
Nazarenko, Serhiy
Nazarenko, Serhiy
Nazarenko, Serhiy
Naturais de Kropyvnytsky